Le mot leurre peut prendre différentes significations :

 leurre, un système de contre-mesure utilisé comme autodéfense dans le domaine militaire.
 leurre, un dispositif destiné à tromper les animaux lors de la chasse.
 leurre,  un dispositif destiné à tromper les poissons lors de la pêche.
 leurre, un dispositif tracté simulant la fuite d'un gibier (lièvre) utilisé lors des courses de lévriers sur cynodromes ou racing et  poursuite à vue sur leurre ou coursing.
 leurre, crime où un adulte se fait passer pour un enfant dans le but d'abuser un enfant.